Bessert ist der Familienname folgender Personen:

 Diethelm Bessert (* 1955), deutscher Tischtennisspieler
 Jeanne Bessert († 1856), Bürgerin von Genf